Тейлор Китч (, род. 8 апреля 1981) — канадский актёр и модель. Наиболее известен ролями в телесериале NBC «Огни ночной пятницы» (Тим Риггинс) и фильме «Люди Икс: Начало. Росомаха» (Гамбита, 2009). Он также снялся в фильмах «Джон Картер», «Морской бой», «Особо опасны», вышедших в 2012 году.

Биография 
Тейлор Китч родился в Келоуне, в Британской Колумбии. У него два старших брата и две младшие сводные сестры. С детства он хотел стать профессиональным игроком в хоккей, играл на позиции нападающего за клубы «Боннивилл Понтиакс» (Юниорская хоккейная лига Альберты), «Ферни Гоустрайдерс» (Юниорская хоккейная лига Кутенея) и «Лэнгли Хорнетс» (Хоккейная лига Британской Колумбии). После травмы колена закончил карьеру хоккеиста. Китч в течение года посещал курсы по питанию и экономике в Летбриджском университете и проживал у своего брата. В 2002 году он переехал в Нью-Йорк. Через два года он подписал контракт с производственной компанией, «Untitled Entertainment», где работал моделью.

В кино Китч с 2006 года. Одна из первых его ролей — футболист Тим Риггинс в сериале «Огни ночной пятницы». Позже его пригласили сниматься в фильме «Сделка с дьяволом», где он сыграл одну из главных ролей — Пога Перри. В феврале 2008 года он подписал контракт на роль Гамбита в фильме «Люди Икс: Начало. Росомаха», выпущенном в мае 2009 года. В 2010 году Китч появился в фильме «Клуб безбашенных».

В 2015 году снялся во втором сезоне телесериала «Настоящий детектив» в роли офицера Пола Вудроу.

Личная жизнь 
Китч купил 3,64 акра земли на озере Остин, штат Техас, в 2012 году и начал строить там дом в 2015 году. Китч в настоящее время проживает в Остине.

Фильмография

Примечания 

Хоккеисты по алфавиту
Хоккеисты Канады
Хоккейные нападающие
Выпускники Летбриджского университета